Le Città dello Stato di Palestina sono amministrate autorità palestinese.

Elenco 

 Hebron (الخليل/חברון): Hebron è una città dove alcune centinaia di israeliani vivono in mezzo a 210.000 palestinesi. Gli israeliani vivono principalmente nel quartiere ebraico storico, che esisteva prima del massacro del 1929.

Note

Voci correlate 
 Governatorati dello Stato di Palestina 
 Conflitto Fatah-Hamas
 Fatah
 Hamas
 Gerusalemme Est
 Accordo di Oslo II
 Città della Palestina
 Città
 ISO 3166-2:PS

Centri abitati dello Stato di Palestina